

Cette page contient les pages d'homonymie de Alouette, Alouettes et L'Alouette.

Ornithologie 
 Alouette, nom normalisé d'un groupe oiseau

Technique 
 Alouette, gamme d'hélicoptères construits par Sud-Aviation
 SE.312 Alouette
 SA.313 Alouette II
 SA.316 Alouette III
 Alouette, version microcar de l'estafette Renault

Astronautique 
 Alouette 1, réseau de satellites de recherche canadiens
 Alouette 2, réseau de satellites de recherche canadiens

Littérature 
 L'Alouette, pièce de théâtre de Jean Anouilh (1953)
 L'Alouette, pièce de théâtre d'Edmond Gondinet et d'Albert Wolf (1881)
 L'Alouette, texte-test des orthophonistes, servant à mesurer certaines capacités en lecture

Cinéma 
 Alouette (Pacsirta), film hongrois réalisé par László Ranódy, en 1965
 Alouette, je te plumerai, film français réalisé par Pierre Zucca, en 1988

Divers 
 Alouettes sans tête (ou paupiettes), mets provençal composé d'une tranche de viande fine de bœuf ou de veau que l'on recouvre d'une farce puis que l'on roule avant cuisson
 Alouettes de Montréal, équipe de football canadienne
 Alouettes de Saint-Jérôme, équipe junior de hockey sur glace basée à Saint-Jérôme, au Québec, au Canada
 Aluminerie Alouette, aluminerie québécoise
 Avenue des Alouettes, avenue bruxelloise de la commune de Woluwe-Saint-Pierre
 Alouette, comptine française d'origine canadienne
 Alouette, station de radio régionale émettant dans onze départements du grand Ouest de la France
 Légion des Alouettes, légion romaine formée par Jules César en 58  ou en , lors de la guerre des Gaules
 (9995) Alouette, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de titre